Le mot Asimov peut signifier : 
Isaac Asimov (1920-1992), un écrivain américain.

Plusieurs objets célestes ont été nommés d'après lui :
Asimov (cratère) est un cratère d'impact de 84 km de diamètre situé sur Mars.
(5020) Asimov est un astéroïde découvert le 2 mars 1981 par l'astronome américain Schelte J. Bus

Les publications suivantes portent son nom :
Asimov's Science Fiction est un magazine de science-fiction américain créé en 1977.
The Early Asimov (titre en français : Période d'essai) est un recueil de nouvelles de science-fiction

Enfin, les articles suivants concernent des concepts ou lieux imaginaires issus de ses romans :
Aurora (Asimov) est une planète fictive dans les romans d'Isaac Asimov.
Empire galactique (Asimov) 
Fondation (Asimov) est un roman de science-fiction rédigé par Isaac Asimov.
Gaïa (Asimov) est une planète fictive imaginée par Isaac Asimov dans le cycle de Fondation.
Kalgan (Asimov) 
Némésis (Isaac Asimov) est un roman de science-fiction écrit par Isaac Asimov en 1989.
Psychohistoire (Asimov) est une science fictive imaginée par l'auteur de science-fiction Nat Schachner et développée plus largement par Isaac Asimov.
Spacien (Asimov).
Terminus (Asimov) est une planète fictive imaginée par l'écrivain de science-fiction Isaac Asimov pour le Cycle de Fondation.